Griffon (hond), een hondenras
 Griffon (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
 Griffon (achtbaan)
 Rolls-Royce Griffon, een vliegtuigmotor
 VBMR Griffon, een Frans pantservoertuig